Эль-Ная́р () — муниципалитет в мексиканском штате Наярит, с административным центром в посёлке Хесус-Мария. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 34 300 человек.

Общие сведения 
Название El Nayar дано в честь правителя коренной народности Кора (самоназвание náayarite), существовавшей здесь до прихода испанцев, и с наречия кора его можно перевести как «сын бога, который управляет небом и солнцем».

Площадь муниципалитета равна 5142 км², что составляет 18,3 % от территории штата. Он граничит с другими муниципалитетами Наярита: на юге с Ла-Еской, Санта-Мария-дель-Оро и Тепиком, на западе с Сантьяго-Искуинтлой, Руисом и Росаморадой, и на северо-западе с Акапонетой. Также Дель-Наяр граничит с другими штатами: на севере с Дуранго, а на востоке с Сакатекасом и Халиско.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1939 году. В состав муниципалитета входит 493 населённых пункта, самые крупные из которых:

Примечания 

Муниципалитеты Наярита